Mesa:
 Mesa — реализация графического API OpenGL.
 Mesa — род ос.
  — алголоподобный модульный язык программирования, разработанный в 1970-х годах в Xerox Palo Alto Research Center.
 MESA (ассоциация) () — всемирная некоммерческая ассоциация разработчиков, системных интеграторов, экспертов и пользователей решений для промышленных предприятий (решений MES).
 MESA (военный блок) (, ) — проект военного блока, формируемого США с 2018 года; в состав организации могут войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн; основная цель «арабского НАТО» — противостояние Ирану.

См. также 
 Mesa Airlines — региональная авиакомпания США, дочернее подразделение авиационного холдинга Mesa Air Group.
 Mesa/Boogie — американский производитель концертной аппаратуры.
 Меса (значения)

Примечания